Janów Podlaski peut désigner :

Toponymie
en Pologne
de la voïvodie de Lublin
 Janów Podlaski, une gmina rurale de la powiat de Biała Podlaska 
 Janów Podlaski, un village, chef-lieu de la gmina de même nom
 Haras national de Janów Podlaski